Plaquette sanguine (Thrombocyte)
 Plaquette de frein
 Plaquette forestière
 Plaquette d'usinage (plaquette carbure)
 Livre ou prospectus contenant peu de pages (environ cinquante au plus)
 
 Plaquette d'amarrage, en escalade ou en spéléologie